Список номинантов на премию «Большая книга», попавших в длинный список премии «Большая книга» в сезоне 2011—2012 года.

Длинный список 
 Бабиков Андрей — «Оранжерея»,
 Байтов Николай — «Думай, что говоришь»,
 Бенигсен Всеволод — «ВИТЧ»,
 Галина Мария — «Медведки»,
 Генкин Валерий — «Санки, козёл, паровоз»,
 Гранин Даниил — «Мой лейтенант…»,
 Григоренко Александр — «Мэбэт»,
 Гуров Михаил, Кукушкин Александр — «Служение игумена Траяна»
 Давыдов Георгий — «Крысолов»,
 Демидов Вадим — «Сержант Пеппер, живы твои сыновья! Там, где падают ангелы»,
 Дмитриев Андрей — «Крестьянин и тинейджер»,
 Ефимов Игорь — «Связь времён»,
 Измайлов Наиль — «Убыр»,
 Александр Иличевский — «Анархисты»,
 Кабаков Александр, Попов Евгений — «Аксёнов»,
 Каковкин Григорий — «Мужчины и женщины существуют»,
 Кожурин Кирилл — «Протопоп Аввакум: Жизнь за веру»,
 Кондырев Виктор — «Всё на свете, кроме шила и гвоздя»,
 Кононов Николай — «Фланёр»,
 Крусанов Павел — «Ворон белый»,
 Кубатиев Алан — «Джойс»,
 Лукас Ольга, Степанов Андрей — «Эликсир князя Собакина»,
 Маканин Владимир — «Две сестры и Кандинский»,
 Никитин Алексей — «Маджонг»,
 Носов Сергей — «Франсуаза, или Путь к леднику»,
 Павлов Олег — «Дневник больничного охранника»,
 Попов Валерий — «Плясать досмерти»,
 Прилепин Захар — «Чёрная обезьяна»,
 Рафеенко Владимир — «Московский дивертисмент»,
 Рясов Анатолий — «Пустырь»,
 Самсонов Сергей — «Проводник электричества»,
 Людмила Сараскина — «Достоевский»,
 Роман Сенчин — «Информация»,
 Сокуров Александр — «В центре океана»,
 Степнова Марина — «Женщины Лазаря»,
 Рубанов Андрей — «Стыдные подвиги»,
 Столяров Андрей — «Мы, народ»,
 Архимандрит Тихон (Шевкунов) — «Несвятые святые» и другие рассказы",
 Файн Александр — «Среди людей»,
 Фигль-Мигль — «Ты так любишь эти фильмы»,
 Черчесов Алан — «Дон Иван»,
 Чижова Елена — «Терракотовая старуха»,
 Элтанг Лена — «Другие барабаны»,
 Рукопись № 268 — «Учитель цинизма»,
 Рукопись № 315 — «Весна на Луне»,
 Рукопись № 342 — «Пьер переполнен. Сочинение 12-го года»

Список финалистов 
 Мария Галина — «Медведки»
 Даниил Гранин — «Мой лейтенант…»
 Александр Григоренко — «Мэбэт»
 Владимир Губайловский — «Учитель цинизма»
 Андрей Дмитриев — «Крестьянин и тинейджер»
 Александр Кабаков, Евгений Попов — «Аксёнов»
 Владимир Маканин — «Две сестры и Кандинский»
 Сергей Носов — «Франсуаза, или Путь к леднику»
 Валерий Попов — «Плясать досмерти»
 Захар Прилепин — «Чёрная обезьяна»
 Марина Степнова — «Женщины Лазаря»
 Андрей Рубанов — «Стыдные подвиги»
 Архимандрит Тихон (Шевкунов) — «Несвятые святые» и другие рассказы"
 Лена Элтанг — «Другие барабаны»

См. также 
 Большая книга
 :Категория:Лауреаты премии «Большая книга»

Ссылки 
 Официальный сайт премии. Итоги 2012 года. — .

Примечания 

Большая книга

Большая книга